Eivissa compta amb discoteques importants, encara que hi ha incomptables pubs repartits per tota ella. L'illa gaudeix de tenir les millors discoteques del món, ja que moltes han guanyat nombrosos premis. També podem gaudir dels millors dj's del món. Són invitats a les seves sales per pinxar i demostrar el seu talent. Alguns més coneguts són per exemple David Guetta, Carl Cox, Tiësto, etc.

És important dir que el preu d'entrada a les sales cíviques és elevat. L'edat mínima per entrar i gaudir dels centres eivissencs és de 18 anys.

Space 
És una de les discoteques més conegudes del món, el 2012 ha guanyat el premi a la millor discoteca del món, avui dia está composta per 5 sales, en una d'elles es troba una part d'un avió, això fa que sigui més interessant, i l'altra la seva gran terrassa, una de les parts més importants de la discoteca. Es localitza a Platja d'en Bossa.

Privilege 
És la discoteca més gran del món, famosa perquè és l'unica que fa festes a l'aire lliure. Té una piscina al mig i fa shows de sexe. La seva localització es troba en la carretera d'Eivissa a Sant Antoni, prop de San Rafel. La mateixa discoteca organitza autobusos durant tota la nit.

Pacha 
La caracteritzen les dues cireres i té un luxe predominant. La seva localització es troba just al centre d'Eivissa, al port, enfront de l'hotel Pacha. Disposa de 5 sales on pots trobar música per a tots els gustos. Els millors dj's es troben ella. David Guetta i Erick Morillo són dos exemples. Les seves festes més comunes són Flower power, Fuck me I'm Famous Subliminal entre altres.

Amnesia 

Des del 2006, Amnèsia ha guanyat durant 3 anys consecutius el prestigiós premi Best Global Club al Winter Music Conference que se celebra cada any a Miami durant la darrera setmana de març. Amnesia instal·la un sistema de 24 lasers de colors d'última tecnologia controlables com si fossin un robot, la combinació resulta en un espectacle inimaginable. Entre les seves festes més populars es troben: Cocoon, Cream, Matinée i festa d l'espuma. Un dels DJ més conegut és DJ Alfredo. Aquesta discoteca se situa prop de San Rafael.

Referències

Enllaços externs 
 Discoteques a Eivissa a turismoibiza.com
 Las 10 mejores discotecas de Ibiza a thefunplan.com